Karltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karltjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Karltjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (8,49 ha)
Karltjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Rot-Karltjärn, sjö i Strömsunds kommun,  (11,2 ha)

Se även
Karlstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn